Пиковый валет () — польский чёрно-белый художественный фильм, комедия 1960 года.

Сюжет 
Вацлав Каваняс двадцать лет был смотрителем отдалённого маяка, куда только два раза в году приплывала лодка из порта. Он в молодости был кассиром банка, влюбился в красивую девушку и вместе с нею сбежал из семейного города. К сожалению, любимая Мелания бросила его для красивого офицера гусаров. Через двадцать лет одиночества Вацлав постанавливает отыскать любимой. Размешанный в большую акцию наблюдения знаменитого бандита, Вацлав Каваняс переживает разные недоразумения. Иногда берут его за бандита, в другое время за детектива, который следит за бандитом. Однако он следит за бывшим камердинером родителей любимой Мелании.

В ролях 
 Чеслав Рошковский — Вацлав Каваняс
 Янина Трачикувна — Мелания
 Мария Каневская — мать Мелании
 Александер Фогель — отец Мелании
 Стефан Бартик — изобретатель, бывший камердинер
 Ярема Стемповский — Альфонс Эмануэль Валет
 Людвик Бенуа — комиссар Грант
 Густав Люткевич — сержант милиции
 Лех Ордон — милиционер на вокзале
 Януш Клосиньский — милиционер
 Зыгмунт Зинтель — детектив
 Вацлав Янковский — Людвик Червинка, портье
 Богдан Баэр — Михал
 Войцех Загурский — Франко, карманник
 Хенрик Хунко — Генё, карманник
 Влодзимеж Скочиляс — моряк
 Бронислав Павлик — Игнаци, друг Каваняса
 Вацлав Ковальский — портье в банке
 Хенрик Моджевский — кассир
 Зыгмунт Хмелевский — Попеску, управляющий банка
 Барбара Краффтувна — секретарша
 Рышард Петруский — хозяин кинотеатра
 Юзеф Лодыньский — кинооператор
 Збигнев Кочанович — музыкант в кинотеатре
 Богуслав Сохнацкий — зритель в кинотеатре
 Леонард Анджеевский — зритель в кинотеатре
 Кристина Фельдман — женщина бегущая Тестона
 Станислав Михальский — юноша бегущий Тестона

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Чёрно-белые фильмы Польши
Кинокомедии 1960 года
Кинокомедии Польши
Фильмы Тадеуша Хмелевского
Фильмы Польши 1960 года